Ceci est une liste des numéros de ports logiciels utilisés par les protocoles de la couche transport de la suite des protocoles internet pour la mise en place de connexion hôte-à-hôte.

Traditionnellement les ports logiciels sont utilisés par les protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). Ces protocoles ont besoin d'un seul port pour un trafic full-duplex. Les protocoles SCTP (Stream Control Transmission Protocol) et DCCP (Datagram Congestion Control Protocol), apparus plus tard utilisent également ces mêmes numéros de port en choisissant généralement, et lorsqu'ils existent, les numéros de port qui correspondent aux mêmes services TCP ou UDP.

L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) est l'organisme officiellement responsable du maintien des affectations des numéros de port pour des utilisations spécifiques. Cependant, dans la pratique de nombreux protocoles utilisent de manière non officielle des numéros de port à la fois bien connus et enregistrés. De la même manière, de nombreux ports officiels affectés se réfèrent à des protocoles qui n'ont jamais existé ou ne sont plus d'usage courant.

Cet article répertorie les numéros de port et leurs protocoles additionnels qui connaissent une utilisation suffisante.

Légende du tableau 
Numéros de port ( colonne) :

Cellules des protocoles ( et  colonnes)

Ports connus 

Les numéros de port dans la plage allant de 0 à 1023 sont les ports connus ou les ports du système. Ils sont utilisés par des processus système qui fournissent les services de réseau les plus répandus sur les systèmes d'exploitation de Type Unix, une application doit s'exécuter avec les privilèges superuser pour être en mesure de lier une adresse IP à un des ports connus.

Ports enregistrés 

La plage de numéros de port à partir de 1024 à 49151 sont les ports enregistrés. Ils sont attribués par l'IANA pour le service spécifique à la suite d'une demande de l'entité. Sur la plupart des systèmes, les ports enregistrés peuvent être utilisées sans privilèges de super-utilisateur.

Ports dynamiques, privés ou éphémères 
La gamme 49152-65535 (215 + 214 à 216 − 1) contient des ports dynamiques ou privés qui ne peuvent pas être enregistrés auprès de l'IANA. Cette gamme est utilisée à des fins privées ou des services sur mesure, pour des besoins temporaires, et pour l'allocation automatique de ports éphémères.

Voir aussi

Articles connexes 
 TCP
 UDP
 SCTP
 Internet Protocol

Liens externes 
Le détail des ports assignés aux services dits « bien connus » peut être trouvé dans le document suivant :

Références 

Logiciel